Albany Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albany Brook (Crooked River), Fluss in Maine 
 Albany Brook (Saco River), Fluss in New Hampshire